2 miejscowości w Polsce: 
 Wyganów – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Świnice Warckie 
 Wyganów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. krotoszyńskim, w gminie Kobylin

Zobacz też: Wyganowo